

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 2 podstawowe
 Zagórcze – część miasta Chełmek
 Zagórcze – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Zagórcze – część wsi Skrzynka w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Zagórcze – część wsi Kamień w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Zagórcze – część wsi Olewin w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Zagórcze – część wsi Kopcie w woj. podkarpackim, w pow. Kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec
 Zagórcze – przysiółek wsi Brynica w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Zagórcze – przysiółek wsi Krzepin w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Zagórcze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice